ТАР — многозначная аббревиатура и сокращение:
 Тар. — Тарас
 Тар. — Таррагона (Испания)
 тар. — тариф
 ТАР — Таррагона
 ТАР — теория автоматического регулирования
 ТАР — Тибетский автономный район
 ТАР — Тоннельная ассоциация России
 ТАР — трансформационно-ассоциированная рекомбинация

См. также 
 ТАРБ — терминальный абонентский радиоблок
 ТАРУ — теория автоматического регулирования и управления
 Тар
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей